Letchworth:
 Letchworth Garden City – miasto w hrabstwie Hertfordshire, w Wielkiej Brytanii,

 William Pryor Letchworth  (ur. 1823, zm. 1910) – amerykański przedsiębiorca i filantrop.